L'État américain du Mississippi est divisé en , qui ont le statut de , de  ou de .

Création et statut 
Pour créer une municipalité, une pétition regroupant la signature des deux-tiers des électeurs de la future municipalité et précisant ses principales informations (frontières, nom, population) doit être présentée devant la Court of Chancery. Si celle-ci approuve la création de la municipalité, le secrétaire d'État émet une charte pour la nouvelle municipalité. 

Les municipalités du Mississippi sont classées par la loi de l'État en trois catégorie :  de 100 à ,  de 301 à  et  au-delà de ce seuil. Cette classification change lors de chaque recensement décennal. De nouveaux villages ne peuvent plus être créés, cependant, ils peuvent continuer d'exister si leur population ne descdend pas sous le seuil de .

En 2014, Diamondhead (créée en 2012) est la plus récente municipalité de l'État et Natchez la plus ancienne (créée le ).

Liste

Notes et références 
 

Municipalites
Mississippi